Мена — річка в Україні
 Мена — місто в Чернігівській області України, районний центр Менського району.
 Мена — вантажно-пасажирська залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці
 Мена () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом

 Селена, Мена — богиня Місяця в античній міфології

Див. також 
 Вальє-де-Мена
 Еухеніо Мена
MENA